Садомский — фамилия; имеет женскую форму Садомская.
 Садомский, Анатолий Михайлович (1910—1989) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Садомский, Михаил Ефимович (1918—2016) — советский цирковой и эстрадный артист.

Садомская 
 Садомская, Наталья Николаевна (1927—2013) — советский и российский историк и антрополог, участница правозащитного движения.